Warduj kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Daryā-ye Wardūj, vattendrag, Badakhshan, 
 Wardūj, distrikt, Badakhshan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar